SLC2A14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 520 амінокислот, а молекулярна маса — 56 320.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки